Kondukt může být:

 smuteční průvod
 středověká vícehlasá hudební skladba – neboli conductus
 kondukty – vzduchové průduchy do varhanních píšťal